Грунь — топоним и гидроним:

 Грунь — село, Сумская область, Ахтырский район, в 1939—1959 годах административный центр Груньского района.
 Грунь — село, Сумская область, Лебединский район.
 Сухая Грунь (до 2016 — Калининское) — посёлок, Калининский сельский совет, Липоводолинский район, Сумская область.

 Грунь — река, правый приток Псёла.
 Грунь — река, левый приток Грунь-Ташани (бассейн Псёла).
 Грунь-Ташань — левый приток реки Псёл, протекающий по Лебединскому и Ахтырскому р-нам Сумской области, и Зеньковскому и Миргородскому р-нам Полтавской обл.

 Чёрный Грунь — гора в массиве Горганы (Карпаты) в Раховском районе Закарпатской области.

См. также
 Хата на Груни (словацк. Chata na Grúni) — горный приют
 Грун